Comitatul Fayette, conform originalului din engleză, Fayette County, este numele a unsprezece comitate din unsprezece diferite state ale Statelor Unite ale Americii.

Aceste comitate, precum și cele șase comitate numite Lafayette au fost create în onoarea Marchizului de La Fayette (1757 - 1834), fie onorând direct participarea sa militară și strategică, extrem de importantă la obținerea independenței Uniunii, fie, mai târziu, onorând vizita sa istorică în 24 de state din .

 Comitatul Fayette, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Fayette, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Fayette, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Fayette, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Fayette, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Fayette, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Fayette, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Fayette, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Fayette, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Fayette, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Fayette, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Comitatul Fayette (dezambiguizare)
 Comitatul Lafayette (dezambiguizare)
 Fayette (dezambiguizare)
 Lafayette (dezambiguizare)